Билилях-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Билилях-Келюе — озеро,	в правобережье р. Илин-Юрях, координаты 68°42'	150°58'
 Билилях-Кёлюе — озеро,	северо-восточнее оз. Хайырдах, координаты 68°49'	153°43'
 Билилях-Кёлюе — озеро,	западнее оз. Хайырдах, координаты 68°46'	153°29'
 Билилях-Кёлюе 2-й — озеро,	юго-западнее оз. Хайырдах, координаты 68°43'	153°27'

Примечания